Peter Axelsson kan syfta på:

Peter Axelsson (programledare)
Peter Axelsson (informationschef)
Peter Axelsson (badmintonspelare)